Trochiscanthes nodiflorus är en flockblommig växtart som först beskrevs av Dominique Villars, och fick sitt nu gällande namn av Wilhelm Daniel Joseph Koch. Trochiscanthes nodiflorus ingår i släktet Trochiscanthes och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
nodiflorus